zenuwknoop, groep neuronen met dezelfde functie buiten het centraal zenuwstelsel.
ganglion (holte), vaak pijnlijke holte in gewrichtskapsel of peesschede.
ganglion spinale
ganglion van Gasser